Никола́й Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Николай Андреевич (1871 — после 1917) — член IV Государственной думы от Ставропольской губернии.
 Мирошниченко, Николай Егорович (1917—2001) — токарь, Герой Социалистического Труда.
 Мирошниченко, Николай Иванович (род. 1934) — русский советский писатель.
 Мирошниченко, Николай Михайлович (1913—1993) — советский партийный и государственный деятель.
 Мирошниченко, Николай Прокофьевич (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Мирошниченко, Николай Яковлевич (1901—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.